6-е Всеафриканские игры 1995 года прошли с  13 по 23 сентября в Хараре, Зимбабве. В соревнованиях приняло участие около 6000 спортсменов из 46 стран Африки.

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты по лёгкой атлетике на играх 1995 года на сайте gbrathletics.com

1995
1995 год в спорте
Сентябрь 1995 года
Международные спортивные соревнования в Зимбабве